Custer kan syfta på:

 George Armstrong Custer (1839–1876), en amerikansk kavalleriofficer

Geografi
 Custer, Michigan – en ort i Mason County
 Custer, South Dakota – administrativ huvudort i Custer County